Барбе () — слово французского происхождения.

 Барбе — мужское имя, например:
 Шрёдер, Барбе (род. 1941) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Фамилия
 Барбе, Анри (1902—1966) — французский коммунистический и фашистский политик межвоенного периода.
 Барбе д’Оревильи, Жюль Амеде (1808—1889) — французский писатель и публицист.
 Барбе-Марбуа, Франсуа (1745—1837) — французский общественный деятель.